МТС («Моби́льные Те́леСисте́мы») — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии под торговой маркой «МТС». Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах UMTS (3G) , 4G, LTE и 5G), услуги проводной телефонной связи, мобильного и фиксированного, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения, услуги по предоставлению медийного и развлекательного контента, финансовые услуги, а также конвергентные ИТ-решения в сфере интернета вещей, мониторинга, автоматизации процессов; обработки данных и облачных вычислений. По состоянию на сентябрь 2020 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала 88 млн абонентов, в России — 78,2 млн абонентов.

Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием — охвачено свыше 10 млн российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 180 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг.

Консалтинговая компания Brand Finance в апреле 2020 года признала МТС вторым наиболее сильным телеком-брендом в мире по индексу силы бренда (BSI), а в августе 2020 года — самым дорогим российским телеком-брендом третий год подряд, оценив его стоимость в 2020 году в 147,96 млрд руб (+21.8 % к 2019 году).

Основное юридическое лицо компании — ПАО «МТС» (полное наименование — Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»), зарегистрированное в России. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

История

Создание 

Компания ЗАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) была создана и зарегистрирована в Москве в форме закрытого акционерного общества 28 октября 1993 года. В её состав вошли МГТС, Deutsche Telekom (в лице подразделения DT Mobile), Siemens и ещё несколько российских акционеров. Российской стороне в МТС принадлежало 53 % акций созданной компании, двум немецким компаниям — 47 %.

В мае 1994 года на улице Яблочкова в Москве была запущена первая базовая станция компании, и на выставке «Связь» была продемонстрирована работа сети МТС.

7 июля 1994 года компания начала коммерческую деятельность в московском регионе в стандарте GSM-900. В 1996 году российские акционеры МТС реализовали акции компании ПАО АФК «Система» и DeTeMobile («дочке» Deutsche Telekom).

Активный рост, слияния и поглощения в России 
С 1997 года МТС начала активную экспансию в регионы России, как самостоятельно получая лицензии и строя сети с нуля в Брянской, Костромской, Орловской, Тверской областях Центрального района, Республике Коми Северного района, Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях Центрально-чернозёмного района, так и приобретая региональных операторов связи. В 1998 году МТС купила ЗАО «Русская телефонная компания» (РТК) и вместе с ней приобрела лицензии на строительство сетей в Смоленской, Псковской, Калужской, Тульской, Владимирской и Рязанской областях. В 1999 году МТС запустила в коммерческую эксплуатацию двухдиапазонные сети GSM-900/1800, стала применять посекундную тарификацию.

Весной 2000 года в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было образовано ОАО «Мобильные ТелеСистемы», акции которой уже к середине года стали в виде американских депозитарных расписок (ADR) котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В начале 2000-х годов МТС быстро наращивала свое присутствие в российских регионах: в 2001 году компания оказывала услуги сотовой связи в 21 регионе России, к началу 2004 года лицензионная территория компании покрыла всю страну, исключая Чеченскую Республику и Пензенскую область.

Параллельно стремительно росло число абонентов: с более чем 1 млн в 2000 году и 2 млн в 2001 году до 15 млн в 2003 году, чему способствовал запуск в конце 2002 года первых тарифных планов без абонентской платы под суббрендом «Джинс».

Приобретение региональных сотовых операторов 

В эти годы компания выступала активным игроком на рынке поглощений, вкладывая значительные средства в скупку региональных компаний сотовой связи. В частности, МТС приобрела компании «Телеком XXI» на северо-западе России (2001 год), «БМ Телеком» в Башкирии, «Кубань GSM» и «Донтелеком» (2002 год), «ТАИФ-ТЕЛКОМ» в Татарстане, «Сибчелендж», «Томская сотовая связь» (2003 год), «Примтелефон» в Приморском крае, ЗАО «Цифровые сети Удмуртии — 900», ЗАО «Астрахань Мобайл», ЗАО «Волгоград Мобайл», ЗАО «Уралтел» (2004 год), «Горизонт-РТ» в Якутии, «Сибинтертелеком», «Телесот-Алания» (2005 год), «Дагтелеком» (2006 год), «Башсел» (2007 год).

В 2008 году МТС была близка к поглощению крупнейшего российского оператора сотовой связи, не входящего в «большую тройку» — поволжской «СМАРТС», предложив его акционерам $1 млрд, однако эта сделка не состоялась из-за экономического кризиса. Годами позже МТС удалось приобрести часть активов «СМАРТС»: в декабре 2014 года — ЗАО «Пенза-GSM», ЗАО «СМАРТС-Иваново» и ЗАО «СМАРТС-Уфа», а в сентябре 2016 года — «СМАРТС-Йошкар-Ола».

Расширение розничной сети 
В конце 2000-х годов, строя собственную розничную сеть, МТС стала проявлять интерес к сетям салонов сотовой связи. В феврале 2009 года МТС объявила о покупке за $60 млн сотового ретейлера «Телефон.Ру» с 512 салонами, в апреле 2009 года — о покупке за $22,85 млн сети салонов «Эльдорадо» (383 салона), в октябре 2009 года — о покупке за $11 млн 100 % ЗАО «Телефорум» (180 салонов). Управлять собственной розницей, насчитывавшей в конце 2009 года свыше 2 тысяч точек продаж, МТС пригласила топ-менеджеров сети «Связной».

Покупка интегрированных и магистральных операторов 
К концу 2010-х годов МТС заинтересовалась другими сегментами телекоммуникационного рынка. В октябре 2009 года МТС объявила о покупке за 39,15 млрд руб. 50,91 % оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ ОАО «КОМСТАР — Объединённые ТелеСистемы», выйдя на рынок фиксированной связи (присоединение завершилось в июне 2011 года). В декабре 2009 года МТС сообщила о приобретении 100 % оператора магистральной связи ОАО «Евротел», сумма сделки составила $110 миллионов.

Летом 2021 года МТС приобрела B2B-провайдера МТТ, предоставляющего услуги межрегиональной связи российским сотовым операторам. Сумма сделки составила 5 миллиардов рублей.

Экспансия на региональных рынках ШПД 
Также на протяжении 2000-х годов МТС скупала российских региональных операторов широкополосного доступа в интернет. Среди них — приобретённое летом 2010 года за $123,5 млн + $94,4 млн долга ЗАО «Мультирегион»; купленные в 2011 году барнаульская «Интелека», курганский «Инфоцентр» и тульский «Альтаир». В октябре 2011 года МТС купила за $162,87 млн 100 % ОАО «Телерадиокомпания „ТВТ“», предоставлявшего услуги кабельного ТВ, ШПД и фиксированной телефонии в 15 городах Татарстана. В 2012 году МТС приобрела фиксированных операторов ЗАО «Таском» в Москве, ООО «Эльф» и ООО «Эфком» в Белгородской области, ООО «Интерком» в Республике Марий Эл, ЗАО «ЖелГорТелеКом», ООО «Пилот» и ООО «ТВКиК» в Курской области.

Ребрендинг, строительство сетей 3G и 4G 
В 2005 году компания сбавила темпы роста выручки и капитализации. Для ускорения развития МТС пошла на серьёзные новшества: запустила новую биллинговую систему, единые стандарты отчётности внутри компании и новый бренд.

В 2006 году компания провела в России ребрендинг, изначально оформив в едином графическом стиле логотипы всех бизнесов группы «Система Телеком»). Новый логотип МТС представлял собой два расположенных рядом красных квадрата. На правом квадрате белыми буквами было написано «МТС», а на левом — помещено изображение белого яйца. Ребрендинг в других странах, где работала МТС, был проведён позднее. По данным независимых исследований, спустя год после проведения ребрендинга узнаваемость торговой марки компании выросла с 84 % до 91 %.

Компания продолжала строить сети и осваивать новые стандарты мобильной связи. В 2007 году МТС обеспечила связью все станции метрополитенов в Москве и Санкт-Петербурге, где абонентам стали доступны все услуги связи МТС, включая услуги по передаче данных.

В 2008 году была получена федеральная 3G-лицензия в России, и в мае этого года сеть третьего поколения была запущена в четырёх городах России — Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Екатеринбурге. Осенью 2008 года МТС заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с британской Vodafone.

21 мая 2010 года МТС стала федеральным 3G-оператором, развернув сети нового стандарта во всех субъектах РФ.

В июле 2012 года МТС запустила цифровое ТВ-вещание в 150 российских городах, что позволило увеличить количество телеканалов в ТВ-пакетах и предоставить пользователям доступ к HD-контенту и интерактивным сервисам.

В апреле 2012 года МТС запустила в тестовую эксплуатацию сеть 4G (TDD LTE) в центре Москвы, а в июле того же года была объявлена одним из победителей конкурса Роскомнадзора на получение федеральной лицензии для оказания услуг связи четвёртого поколения FDD LTE в России. В мае 2013 года МТС расширила сеть четвёртого поколения в Москве, запустив в дополнение к существующей сети LTE TDD первый участок сети в стандарте FDD.

К концу 2015 года МТС запустила сети LTE во всех 83 регионах присутствия, в условиях дефицита частот сделав ставку на строительство технейтральных LTE-1800 и мультидиапазонных сетей LTE-Advanced.

1 января 2020 года МТС запустила первую российскую базовую станцию в Антарктиде на антарктической станции «Прогресс».

Освоение новых рынков 
К началу 2010-х годов для российских операторов мобильной связи стали очевидными пределы экстенсивного развития и строительства сетей — маржинальность классического телеком-бизнеса стала падать по мере насыщения рынка мобильного и фиксированного ШПД, роста конкуренции и появления новых конкурентов в лице ОТТ-провайдеров, поставлявших новые услуги и контент через инфраструктуру операторов связи. Телеком-компании начали искать новые направления деятельности и возможности, предлагая на базе своих сетей или под своим брендом новые продукты и услуги.

В феврале 2014 года МТС представила новую стратегию развития на 2014—2016 годы «Данные. Дифференциация. Дивиденды» с основным упором на ускоренное строительство мобильных 3G/LTE сетей, их конвергенции с фиксированными GPON/FTTB сетями, рост проникновения смартфонов и на дифференциацию бизнеса.

В 2017—2019 годах реализуется обновленная стратегия «Данные. Диджитализация. Дивиденды» с упором на цифровизацию бизнес-процессов и активное продвижение ИТ-сервисов. После приобретения в 2015 году у АФК «Система» системного интегратора и разработчика биллинга «Энвижн Групп», а также создания внутри компании Центра инноваций и инновационного инкубатора MTS StartUp Hub МТС заявила об ориентации на разработку IT-решений, облачных и IoT-сервисов для корпоративного сегмента, усилении внутреннего направления Big Data, искусственного интеллекта, расширении пользовательской цифровой экосистемы мобильных приложений, OTT- и IP-сервисов.

Период с 2012 года ознаменовался для МТС экспансией на новые рынки за счет серии M&A-сделок и венчурных инвестиций.

Финтех 
В феврале 2012 года подконтрольный АФК «Система» АКБ «Московский банк» реконструкции и развития (ОАО «МБРР») объявил о смене своего названия на ПАО «МТС-Банк», взяв для дальнейшего развития бренд МТС. В октябре того же года МТС подписала индикативное предложение о приобретении у АФК «Система» до 25,095 % от уставного капитала в МТС-Банке. Сотрудничество банка и оператора связи открыло в дальнейшем возможности для продвижения финансовых и банковских услуг на мобильных устройствах и в розничной сети МТС. В июле 2018 года МТС увеличила свою долю в капитале МТС Банка до 55,24 %, а к концу 2019 года — до 99,7 %, объяснив сделки необходимостью достижения кросс-синергий между телеком- и банковскими продуктами.

В сентябре 2017 года МТС приобрела 30 % в капитале ООО УК «Система Капитал» для оказания инвестиционных услуг. В октябре того же года МТС выкупила 50,82 % в уставном капитале ООО «Облачный Ритейл» (торговая марка LiteBox, разработчик ПО для розничной торговли) для выхода на рынок облачных касс в качестве поставщика решений для обслуживания бизнес-клиентов.

В 2019 году МТС приняла участие в инвестиционном раунде в компанию Swipglobal (владелец сервиса «Умный кошелек») и получила долю в 15%.

В ноябре 2019 года МТС представила стратегию развития на 2021-2022 гг. Customer Lifetime Value 2.0, цель которой создать продуктовую экосистему с персонализированным подходом на основе искусственного интеллекта, аналитики больших данных и единого клиентского ID.

МТС Банк, по словам руководства, стал основой вертикали МТС Финтех. Сервисы МТС Деньги и МТС Банк были объединены в единый сервис, который далее был трансформирован в смартбанк.

В 2021 году оператор приобрел 51% акций компании Factorin, занимающейся разработкой блокчейн-платформы для торгового финансирования. В том же году МТС инвестировала 85 млн рублей в проект TalkBank – сервис, позиционирующий себя как «банк в мессенджерах».

В марте 2021 года МТС зарегистрировала ООО "Финансовые системы и технологии" в рамках реализации разработки B2B финтех-продуктов. Для ускорения реализации проекта в мае 2022 года МТС приобрела кредитного брокера «Кредит Консалтинг» – разработчика сервиса «Простые покупки».

Спутниковое ТВ 
В ноябре 2014 года МТС запустила под собственным брендом вещание спутникового телевидения с космического аппарата ABS-2 на основную населенную территорию России. Пользователи получили возможность самостоятельно формировать видео-контент и удобный канал коммуникаций с оператором за счет встроенных в приставки SIM-карт.

Облачные услуги 
В марте 2017 года МТС объявила о запуске на базе собственных ЦОДов платформы #CloudМТS для предоставления услуг облачных вычислений крупному бизнесу во всех регионах присутствия в России.

В сентябре 2018 года компания приобрела 100 % уставного капитала ООО «Авантаж», одного из крупнейших в России ЦОДов. В январе 2019 года МТС купила «ИТ-Град» — одного из крупнейших в России облачных провайдеров.

Интернет вещей и умный город 
К сентябрю 2018 года МТС построила первую в России федеральную сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).

В декабре 2018 года МТС представила на территории жилого комплекса в городе Арске в Татарстане первое в России комплексное пилотное решение умного города в сфере ЖКХ на сети NB-IoT: системы видеонаблюдения, дистанционного сбора показаний счетчиков, мониторинга парковок, экологической обстановки и вывоза бытовых отходов. К началу 2019 года МТС имела подписанные соглашения о развитии решений smart-city с администрациями в 13 регионах РФ.

Медицина и образование 
В 2018 году компания вышла на рынок телемедицины и дистанционного образования. В апреле МТС и АО «Группа компаний „Медси“» запустили телемедицинскую платформу SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медицинской карты в «облаке» с доступом со смартфона, а в сентябре МТС представила образовательную онлайн-платформу Smart University.

Развлечения и производство контента 
В январе 2018 года МТС объявила о приобретении компании Praliss Enterprises, владельца клуба Gambit Esports Limited, и выходе на рынок киберспорта.

В феврале 2018 года МТС приобрела двух ведущих российских билетных операторов: 100 % ООО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» (МДТЗК; бренд Ticketland.ru) и 78,2 % компании Cubichall — 100 % владельца ООО «Культурная служба» (бренд Ponominalu.ru). Эти сделки позволили МТС выйти на рынок культурно-массовых мероприятий и интегрировать сервисы по продаже билетов с программами лояльности.

В апреле 2019 года компания приобрела АО «Объединенные Русские Киностудии» («Кинополис») у дочерней компании АФК «Система». В ноябре 2020 года ООО «МТС Медиа», дочерняя компания МТС, созданная для развития ТВ-вещания и собственной мультимедийной платформы на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, объявила о запуске программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство.

20 апреля 2021 года МТС запустила онлайн-кинотеатр KION на платформе МТС ТВ. Бренд МТС ТВ сохранится для предоставления телевизионных услуг в сегменте кабельного и спутникового ТВ и IPTV. В первую линейку онлайн-кинотеатра войдут десять проектов собственного производства.

Умный автомобиль 
В июне 2020 года МТС объявила о создании нового направления МТС Automotive, объединяющего технологии и продукты в области connected cars. Под реализацию проекта компания приобрела 100 % в уставных капиталах «СТОПОЛ АВТО» и «КОАГЕНТ Рус», разработчиков и поставщиков мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей.

Собственники и руководство 
Основной владелец компании — российский холдинг АФК «Система», который по состоянию на 30 сентября 2020 года с учётом косвенного участия через подконтрольные компании владеет 56,37 % акций. Остальные 43,63 % акции находятся в свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже и ММВБ.

Председатель совета директоров (с июня 2019 года) — зампред совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков, сменивший на этой позиции Рона Зоммера, возглавлявшего совет с июня 2009 года.

Президентом компании с 2011 по 2018 год являлся Андрей Дубовсков, с марта 2018 года по март 2021 года эту должность занимал Алексей Корня. С марта 2021 года эту должность занимает Вячеслав Николаев.

Деятельность в России 
Представленная в ноябре 2019 года стратегия развития группы МТС CLV 2.0 (Customer Lifetime Value 2.0) на 2020—2022 годы нацелена на предоставление абоненту набора цифровых сервисов за пределами телеком-услуг и создание на базе основного телеком-бизнеса продуктовой экосистемы группы компаний МТС с бесшовным переходом между сервисами. МТС заявила о планах развивать клиентоцентричный подход для увеличения продолжительность нахождения клиента в экосистеме за счет концентрации на его потребностях, повышении его лояльности и предоставлении ему выгодных условий при пользовании комплексом продуктов.

Услуги для частных клиентов

Мобильная связь 
В России МТС оказывает услуги мобильной связи 78,2 млн абонентам в стандартах GSM, UMTS и LTE. Клиентам доступны различные тарифы для звонков, пакетные тарифы для мобильного интернета и голосовых вызовов (для смартфонов), тарифы для передачи данных (умных устройств, планшетов и компьютеров), услуги междугородней и международной связи и роуминга, а также приложение «МТС Коннект» для звонков через интернет на основе технологии Wi-Fi Calling.

Фиксированный интернет и ТВ 
МТС предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, цифрового, кабельного и IP-телевидения, KION в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ с охватом более 9 млн домохозяйств.

Крупнейшим оператором фиксированной связи группы МТС является ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), обслуживающая более 2,1 млн домохозяйств по технологии GPON со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Клиентам компании также доступны услуги спутникового ТВ. МТС обеспечивает телевещание во всех средах распространения: кабельной, спутниковой, IPTV и ОТТ. По числу абонентов в традиционных средах компания занимает третье место в России.

Медиасервисы и развлечения 
Компания предлагает музыкальный стриминговый сервис «МТС Music», запущенный в 2016 году в партнерстве с «Яндексом», с августа 2020 года стала предоставлять абонентам подписку на музыкальный стриминговый сервис Spotify.

Компания предлагает приложение «МТС ТВ» для онлайн-просмотра телепередач и фильмов на разных устройствах; сервис «МТС Live» для просмотра онлайн-концертов и шоу в формате 360 и покупки билетов на мероприятия с функционалом поиска, личных рекомендаций и программой лояльности, интегрированный с билетными сервисами «МТС Ticketland» и Ponominalu.ru; приложение «МТС Библиотека» с электронными книгами, аудиокнигами и журналами для абонентов всех операторов связи.

В марте 2019 года МТС запустила интерактивную медиаплатформу для киберспортсменов и геймеров WASD.TV и механизм отбора игроков лиги Gambit в профессиональные киберспортивные команды.

Финансовые услуги и программа лояльности 
МТС и МТС Банк с 2012 года совместно разрабатывают экосистему финтех-продуктов: сервис онлайн-платежей, банковское приложение и линейку банковских карт «МТС Деньги», POS-кредитование, а также предоставляют банковские и финансовые услуги в салонах связи МТС. Ряд финансовых сервисов интегрированы с программой лояльности «МТС Cashback» для оплаты услуг МТС, покупок устройств в салонах связи МТС, услуг и товаров партнеров.

В июле 2018 года МТС и УК «Система Капитал» разработали для розничных инвесторов паевые инвестиционные фонды сервис «МТС Инвестиции» для вложения в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.

Розничная сеть, электронная коммерция 
МТС через свою 100 % дочернюю компанию АО «РТК» располагает розничной сетью из 5 180 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и аксессуаров, предоставлению финансовых и банковских услуг. Компания развивает каналы продаж абонентских устройств, аксессуаров и услуг через свой интернет магазин.

Сервисы для бизнеса 
Кроме телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов МТС предлагает сервисы, с использованием ИТ- и облачных решений, технологий Big Data, AI, IoT.

На основе BigData компанией разработаны сервисы для проведения онлайн-рекламных кампаний через различные каналы («МТС Маркетолог» для SMS-рассылок, баннеров в интернет-ресурсах и рекламы в соцсетях); анализа геоданных, информации об инфраструктуре города и плотности населения для выбора оптимальных локаций для открытия и расширения бизнеса.

AI-технологии и сложные программные решения используются в сервисе по автоматизации контрактного менеджмента (робот-юрист), в чат-ботах для автоматизированных диалоговых систем, в сервисах электронных торгов («МТС Торги»), сервисах по управлению финансами и оптимизации платежей; проверке поставщиков и партнеров (InsideReport); постановки задач (Workzen).

Решения интернета вещей задействованы в сервисах для телеучета, удаленного мониторинга датчиков и управления IoT- и M2M-устройствами в промышленности и сфере ЖКХ.

МТС предлагает облачные сервисы на базе собственных одиннадцати дата-центров для хранения и обработки данных (#CloudMTS), аренды инфраструктуры в облаке (1cloud), управления многоквартирными домами (Vdome), организации дистанционных рабочих мест.

Группа компаний МТС также предоставляет B2B-клиентам комплексные решения по организации видеонаблюдения и видеоаналитики; геолокационные сервисы («Мобильные сотрудники»); сервис онлайн-касс с товароучетной системой («МТС Касса»), банковское расчетно-кассовое обслуживание, а также различные решения по обеспечению информационной безопасности, в том числе через собственный центр МТС по мониторингу информационной безопасности.

Подготовка к 5G 
По состоянию на декабрь 2020 года в России не решен вопрос с предоставлением частот и разрешений для коммерческой эксплуатации сетей 5G. На основании решений Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и временных разрешений Роскомнадзора операторы связи могут тестировать технологические решения и кейсы 5G только в пределах тестовых и пилотных зон.

В конце 2020 года у МТС было пять постоянно действующих пилотных зон 5G, где с сентября 2019 проводились различные тесты и пилоты: в Кронштадте в нескольких локациях города; в Москве на территориях ВДНХ и инновационного центра «Сколково»; в Томске на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО "НПФ «Микран»; во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета.

На базе собственного корпоративного венчурного фонда MTS StartUp Hub компания развивает и поддерживает перспективные технологические стартапы, а в июле 2019 года запустил инкубационную программу для стартапов в сфере 5G, предоставляя выбранным проектам гранты и возможность долгосрочного сотрудничества с МТС.

МТС заявляла, что после подписания контракта с Ericsson осенью 2017 года модернизировала оборудование радиодоступа до уровня 5G ready в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Южном федеральном округах. В марте 2020 года МТС и Ericsson объявили о заключении соглашения по развертыванию 5G-ready оборудования для масштабной модернизации 2G/3G/4G сетей МТС в 16 регионах Центрального федерального округа России. В сентябре 2020 года МТС и Huawei сообщили о старте масштабной модернизации мобильной сети в Москве и Московской области до уровня 5G-ready.

В августе 2020 года МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Компания заявляла, что после утверждения Правил применения оборудования стандарта 5G в числе первых пользователей сетей пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

Компания утверждает, что видит большой потенциал применения технологии радиодоступа 5G в выделенных технологических сетях (Private network).

В январе 2020 года МТС протестировала первую в России промышленную 5G-сеть выделенной сети на заводе «КАМАЗ» в г. Набережные Челны. В октябре того же года МТС и компания «Газпром нефть» сообщили о тестировании первой в России выделенной сети 5G-ready для нужд нефтяной промышленности. В ноябре 2020 года МТС подписала с группой «Полиметалл» договор на строительство первой в России коммерческой выделенной сети 5G-ready на золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия).

Поддержка открытых стандартов 
МТС поддерживает тренд на разработку аппаратно-программных комплексов для сетей 5G на основе международных открытых стандартов и программного обеспечения с открытым исходным кодом. Такой подход ускорит внедрение новых технологий, удешевит создание сетевой и ИТ-инфраструктуры, а также позволит локализовать в России производство телекоммуникационного оборудования.

В декабре 2019 года МТС присоединилась к глобальной инициативе Telecom Infra Project (TIP), объединяющей усилия ИКТ-компаний мира в развитии экосистемы поставщиков телеком-оборудования на принципах открытой и стандартизированной архитектуры, а также подписала со Сколтехом и ООО «Элемент» соглашение о разработке и производстве в России оборудования на основе международных открытых стандартов радиодоступа проекта Open RAN.

В ноябре 2020 года МТС, автономная некоммерческая организация «Консорциум „Телекоммуникационные технологии“» (АНО ТТ), АО «Научно-производственная компания „Криптонит“» и Сколтех учредили Ассоциацию «Открытые сетевые технологии» для развития в телекоммуникационной отрасли перспективных технологий на основе открытых международных стандартов.

Деятельность МТС в различных странах 
В первом десятилетии 2000-х годов МТС вела достаточно активную международную экспансию, концентрируясь преимущественно на рынках стран СНГ.

Армения 

В Армении МТС оказывает услуги связи под торговой маркой VivaCell-MTS через свою 100 % дочернюю компанию ЗАО «МТС-Армения». В конце третьего квартала 2020 года МТС-Армения обслуживала 2,1 миллиона абонентов мобильной связи. Частным клиентам компании также доступны услуги мобильной коммерции, фиксированного ШПД и ТВ, бизнес-клиентам — услуги корпоративной связи и ШПД, веб-хостинга и облачные сервисы.

В сентябре 2007 года МТС объявила о приобретении 80 % уставного капитала компании International Cell Holding Ltd, владевшей на тот момент 100 % акций крупнейшего (986 000 абонентов) сотового оператора Армении — K-Telecom (торговая марка VivaCell), а также о заключении опционного соглашения на покупку и продажу оставшейся 20-процентной доли. Сумма сделки составила 310 млн евро.

Впоследствии МТС оптимизировала структуру владения своим активом в Армении, передав 80 % акции от K-Telecom своей 100 % дочерней компании Aramayo Investments Limited (Кипр), и выкупила оставшиеся 20 % акций у ливанской компании Fattouch Group.

В 2009 году компания запустила в Армении 3G-сеть, и в 2010 году обеспечила полное покрытие страны сетями третьего поколения. С конца 2010 года МТС-Армения приступила к развертыванию сетей LTE.

Беларусь 

На территории Белоруссии под торговой маркой «МТС» оказывает услуги сотовой связи и передачи данных СООО «Мобильные ТелеСистемы», его учредители — РУП «Белтелеком» (51 % акций) и ПАО «Мобильные телесистемы» (49 % акций).

По состоянию на сентябрь 2020 года «МТС-Беларусь» обслуживала 5,7 миллиона абонентов мобильной связи. Компания предоставляет сервисы домашнего интернета и ТВ, финансовые и информационные услуги, корпоративным клиентам доступны облачные и IoT-решения, сервисы геолокации и мониторинга, информирования клиентов, электронного документооборота.

Белоруссия стала первой страной, помимо России, в которой «Мобильные ТелеСистемы» начали свою деятельность. В 2002 году компания создала совместное предприятие с государственным УП «Междугородняя связь» (позднее было присоединено к РУП «Белтелеком»), в котором последнее получило 51 %, а МТС, соответственно, 49 %.

С момента создания СП «Мобильные ТелеСистемы» не раз заявляли о своем желании получить полный контроль над белорусским активом: неконтролирующая доля не позволяет компании включать показатели СП в свою отчётность. Белорусское правительство также неоднократно объявляло о готовности продать принадлежащий ему контрольный пакет. Например, в марте 2011 года президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил МТС выкупить 51 % акций СП за $1 млрд (по мнению экспертов, это намного превышало справедливую цену). В июле правительство страны выставило актив на аукцион, однако до декабря 2011 года поступила только одна заявка от МТС.

В мае 2010 года «МТС Беларусь» запустила в эксплуатацию первые фрагменты сети 3G, а в декабре 2015 года — сети LTE. Первые пилотные зоны 5G были запущены в январе 2020 года в центре Минска.

Индия 

В 2009 году торговая марка «МТС» вышла на рынок Индии — под этим брендом там начала работу Shyam Telelink, дочерняя компания АФК «Система», оказывающая услуги мобильной связи в стандарте CDMA (позднее — Sistema Shyam Teleservices Ltd.). «Мобильные ТелеСистемы» не имели непосредственного отношения к деятельности на индийском рынке: МТС и индийскую «дочку» АФК «Система» связывал только договор по взаимному предоставлению консультационных услуг и франшиза по торговой марке.

После аннулирования в начале 2012 года Верховным судом Индии всех выданных SSTL лицензий и слияния в январе 2016 года SSTL с Reliance Communications (RCom), в июне 2016 года АФК «Система» продала оставшиеся акции в индийском активе.

Туркменистан 

На рынок мобильной связи Туркменистана „Мобильные ТелеСистемы“ вышли в 2005 году, купив за $28 млн 51 % акций крупнейшего на тот момент оператора мобильной связи страны Barash Communications Technologies Inc. (BCTI). В дальнейшем компания предоставляла услуги связи под торговой маркой „МТС-Туркменистан“. В ноябре 2005 года МТС выкупила оставшиеся 49 % акций BCTI.

В декабре 2010 власти Туркменистана не пожелали продлевать истекший с BCTI договор на оказание услуг связи в стране и с 1 января 2011 года отозвали у компании частоты. В июле 2012 года МТС заявила, что урегулировала с туркменской стороной все взаимные претензии и достигла соглашения о возобновлении деятельности своей дочерней компании в Туркменистане. 30 августа 2012 года МТС вновь стала оказывать услуги связи в этой стране.

В сентябре 2017 года „МТС-Туркменистан“ утратила лицензию, что привело к повторному прекращению работы оператора. В июле 2018 года МТС подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке против Туркменистана, предварительно оценив убытки от экспроприации своих инвестиций в Туркменистане как минимум в $750 млн. В апреле 2019 года МТС увеличила сумму претензий к ответчику до $1,5 млрд.

Узбекистан 

В июле 2004 года МТС купила 74 %, компанию „Уздунробита“, крупнейшую сотовую компанию Узбекистана, за $121 млн. Летом 2007 года МТС выкупила оставшиеся 26 % этого оператора за $250 млн. В декабре 2008 года „Уздунробита“ объявила о запуске в Ташкенте сети UMTS в, а в июле 2010 года — первой в СНГ и Центральной Азии коммерческой сети LTE.

В июне 2012 года „Уздунробита“ стала объектом проверок со стороны контролирующих и налоговых органов, затем Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении руководства „Уздунробиты“. Начались аресты сотрудников компании. В июле 2012 года „Уздунробита“ по требованию регуляторов отключила сеть в стране, а в августе 2012 года судебным решением лишилась всех лицензий. После признания „Уздунробиты“ банкротом, активы компании были переданы государству.

После двухлетнего разбирательства в июле 2014 года МТС и власти Узбекистана объявили о достижении мирового соглашения, согласно которому российская компания отозвала иск в ICSID против Узбекистана. По условиям этого соглашения МТС в декабре 2014 года МТС возобновила деятельность в Узбекистане в рамках СП ООО Universal Mobile Systems, учрежденном с властями Узбекистана. В августе 2016 года МТС объявила о продаже своей доли в СП узбекской стороне.

Украина 

В ноябре 2002 года МТС приобрела 57,7 % компании ЗАО „Украинская мобильная связь“ (торговая марка UMC) за $194,2 млн, в июле 2003 года договорилась о полной консолидации украинского оператора.

В мае 2007 года МТС стала оказывать услуги на Украине под единым брендом „МТС“, в апреле 2010 года компания была реорганизована в ПрАО „МТС Украина“.

В конце 2015 года МТС договорилась с британским оператором Vodafone об использовании на территории Украины их бренда, отказавшись от бренда МТС. Позже в мае 2017 компания была реорганизована из ПрАО „МТС Украина“ в ПрАО „ВФ Украина“.

В феврале 2015 года компания получила на тендере частоты 3G, в марте 2018 года — частоты 4G.

В ноябре 2019 года МТС объявила о подписании с группой NEQSOL Holding (Азербайджан) соглашения о продаже 100 % в ПрАО „ВФ Украина“ за $734 млн.

Показатели деятельности 
Консолидированная абонентская база МТС в конце третьего квартала 2020 году составляла 88 млн человек, из них в России — 78,2 млн абонентов.

Совокупная выручка группы компаний МТС за 2019 год по US GAAP составила 476,1 млрд руб. (+5,5 % к 2018 году), показатель скорректированной OIBDA — 210,3 млрд руб. (+2,8 % к 2018 году), операционная прибыль — 114,2 млрд руб. (+4,7 к 2018 году), прибыль, относящаяся к акционерам — 54,2 млрд руб. (х7,9 к 2018 году). Капитальные затраты группы МТС составили в 2019 году 91,5 млрд руб (+5,8 % к 2018 году).

Согласно дивидендной политике на 2019—2021 годы, МТС обязуется выплачивать акционерам ежегодно не менее 28,0 руб. на одну акцию посредством двух полугодовых платежей, состоящих из ежегодных выплат по результатам предыдущего года и выплат промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия текущего года. В 2020 календарном году МТС выплатила в виде дивидендов 29,5 рублей на акцию или в общей сложности 58,95 млрд руб.

Общая среднесписочная численность персонала группы компаний МТС на конец 2019 года составляла 62,5 тыс. человек.

Социальная политика и устойчивое развитие 

Стратегия компании ориентирована на решение социальных вопросов и повышение качества жизни человека путем внедрения инноваций в области здравоохранения, образования и инфраструктуры городов.

Среди ключевых социальных проектов МТС:
 Социальный проект „Поколение М“, объединяющий идеи развития творческих детей и помощи тяжелобольным детям. На площадках проекта (сайте и страницы в социальных сетях) дети из разных регионов России проходят мастер-классы, участвуют в конкурсах. Все активности переводятся в деньги по курсу „одно действие“ = 1 рубль» и направляет на операции детям из регионов России.
 «Культурный код» — волонтерский проект, целью которого является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив.
 Проект «Городские легенды» вовлекает жителей регионов в создание уникальных туристических маршрутов, отражающих культуру региона. В рамках проекта при участии жителей создаются «народные» аудиогиды по секретным и неизвестным широкой общественности местам.
 Проект «Дети в Интернете» реализуется для обучения пользователей современным технологиями в сфере детской кибербезопасности.
 Проекты, направленные на сохранение памяти о Великой отечественной войне: в рамках проекта «Тополь Победы» волонтеры МТС высаживают саженцы сталинградского тополя. Проект «Память Победы» направлен на сохранение региональных памятников и мемориалов.

Также МТС реализует программу в сфере экологии, направленную на защиту природных объектов, сохранение популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения, развитие экотуризма.

Антимонопольные и судебные разбирательства

Дело ФАС о национальном и международном роуминге в СНГ 
В марте 2010 года по поручению председателя Правительства России Владимира Путина Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении операторов «большой тройки», включая МТС, по признакам установления необоснованно высоких цен на услуги в роуминге и отсутствия должного информирования абонентов об изменении порядка расчётов в роуминге.

В результате рассмотрения дела операторы были оштрафованы по минимуму — в размере всего 0,006 % совокупной выручки, так как добровольно согласились снизить тарифы на связь в роуминге. По словам замглавы ФАС операторы связи решили снизить тарифы на международный роуминг в странах СНГ: в 1,5—2 раза — на услуги голосовой связи и SMS, в 2—4 раза — на GPRS и услуги интернета; в национальном роуминге: в 2,5—3 раза — на голосовую связь, в 2,5—3,5 раза — на SMS.

Дела ФАС о внутрисетевом роуминге 
В июле 2017 года ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг на территории России (стоимость междугородних звонков для выезжающих в другие регионы России клиентов и плата за пребывание абонентов за пределами домашнего региона). В марте 2018 года ФАС объявила о возбуждении дел в отношении МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома», подозреваемых в завышении тарифов во внутрисетевом роуминге.

В результате разбирательств антимонопольное ведомство в декабре 2018 года оштрафовало каждую компанию на 737 500 руб., признав, что операторы добровольно устранили нарушения во время рассмотрения дел.

Дела ФАС о национальном роуминге 
В августе 2017 года ФАС России возбудила дела в отношении «ВымпелКома», МТС, «МегаФона», «Т2 Мобайл» за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге (переход из сети одного оператора к другому в пределах страны). К весне 2018 года МТС, «Билайн» и «Мегафон», по мнению ФАС, устранили нарушения, и дела в их отношении были завершены. Tele2, не имевшая сети в 20 российских регионах, должна была устранить замечания до начала осени 2018 года.

В сентябре 2018 года руководитель ФАС сообщил, что по делу о национальном роуминге все четыре оператора были оштрафованы на суммы «порядка 750 тыс. руб. на каждого».

По информации ФАС, результатом дел по отмене внутрисетевого и национального роуминга стало существенное сокращение стоимости услуг связи до домашнего уровня при поездках по территории России.

Параллельно с разбирательствами ФАС отмена роуминга в поездках по России была зафиксирована законодательно. 10 июля 2018 года Госдума приняла в первом чтении соответствующие поправки в закон «О связи», подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2018 года.

Спор МТС и «Связного» на ≈$1 млрд 
В июле 2015 года МТС и её дочерняя компания РТК подали два иска к ФАС, потребовав признать недействительным решения антимонопольного ведомства об одобрении ходатайства о приобретении компанией North Financial Overseas Corp контроля над сотовым ритейлером «Связной».

В сентябре 2015 года «Связной» предъявил МТС иск по обвинению за неоплату в полном объёме услуг по агентскому вознаграждению. У МТС возникли встречные претензии к «Связному» по результатам аудита его работы по подключению абонентов.

В череде взаимных претензий в декабре 2015 года кипрская Trellas Enterprises Ltd., головная компания группы «Связной», подала иск к МТС на 77,6 млрд руб (около $980 млн по курсу ЦБ на тот момент) за нарушение прав на товарный знак «Связной мобайл» — виртуального мобильного оператора, совместного проекта обеих компаний.

В феврале 2016 года МТС и «Связной» прекратили затяжной конфликт, объявив об урегулировании всех спорных вопросов, прекращении судебных разбирательств, и отказе от взаимных претензий.

Антикоррупционное расследование властей США 
В марте 2019 года МТС договорилась с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерством юстиции США об урегулировании дела о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана. По условиям мирового соглашения, МТС заплатила властям США штраф в размере $850 млн и согласилась на проведение независимого мониторинга процедур антикоррупционного комплаенс в течение трёх лет.

В 2014 году Минюст США и SEC начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования — TeliaSonera) — все три компании торговались на американских фондовых биржах. Следствие заподозрило эти компании в коррупционных выплатах структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

См. также 
 Товарный знак МТС
 МТС Банк
 МегаФон
 Билайн

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 

 
Провайдеры Wi-Fi